Жан-Поль Боэтью́с (; родился 22 марта 1994, Роттердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Герта». Выступал за молодёжную сборную Нидерландов.

Карьера

Клубная 
Жан-Поль Боэтьюс — воспитанник «Фейеноорда». Дебютировал в главной команде 28 октября 2012 года в матче 10-го тура чемпионата Нидерландов и на 23-й минуте встречи забил гол в ворота «Аякса» с передачи Уэсли Верхука.
По итогам сезона на счету форварда было 4 забитых мяча в 20 сыгранных матчах чемпионата.

В первом для себя матче следующего сезона Боэтьюс вновь отметился голом, на этот раз — в ворота Карла-Юхана Юнссона из НЕКа.
Результативно сыграл нападающий в матче с 15-го тура с ПСВ: кроме забитого гола на счету футболиста оказались 2 голевые передачи на Грациано Пелле.

В матче второго круга с НЕКом Боэтьюс сделал первый в карьере дубль.

По итогам сезона форвард забил 10 голов, а его команда стала вице-чемпионом страны.

3 августа 2015 года Жан-Поль перешёл в швейцарский «Базель», заключив с клубом контракт на четыре года. В сезоне 2016/17 выступал на правах аренды за бельгийский «Генк».

В сборной 
Жан-Поль Боэтьюс выступал за юношеские сборные Нидерландов различных возрастов,начиная с 17-летнего. 5 февраля 2013 года в товарищеском матче с Хорватией нападающий дебютировал в молодёжной сборной, сменив на поле в перерыве встречи Яника Вилдсхута.

Первый гол за «молодёжку» Боэтьюс забил 10 октября 2013 года в отборочном матче к молодёжному чемпионату Европы против сверстников из Грузии.

5 марта 2014 года Жан-Поль Боэтьюс дебютировал в первой сборной Нидерландов (в товарищеском матче с командой Франции).

Статистика

Клубная

Международная

Итого: 1 матч / 0 голов; 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения 
 «Фейеноорд»
 Вице-чемпион Нидерландов (1): 2013/14
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2017
 «Базель»
 Чемпион Швейцарии: 2015/16

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Герта» Берлин